Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА) () — основан в 1930 году, до 1993 года — Киевский инженерно-строительный институт (КИСИ). Университет является ведущим учебным заведением IV уровня аккредитации на Украине по подготовке специалистов для архитектурно-строительной отрасли.

История 
Основан в 1930 году на базе отделения фабрично-заводского и коммунального строительства Киевского политехнического института и архитектурного факультета Киевского художественного института как Киевский строительный институт. Вначале размещался на улице В. Чкалова, затем — на улице Пирогова, позднее — располагался в здании, построенном в стиле классицизма, по проспекту Победы, 10 (тогда бульвару Шевченко).

В 1939 году перешёл в подчинение народного Комиссариата по строительству и получил название Киевский инженерно-строительный институт (КИСИ, ).

В 1963 году институт переехал в новое здание (главный корпус) по Воздухофлотскому проспекту № 31, созданное коллективом архитекторов: Гопкало В. И., Каток Л. Б., Либерберг М. Р.
В комплексе зданий послевоенной постройки 1949 года по улице Просвещения № 5 разместились геодезический корпус, общежитие и профилакторий.

В 1965—1966 годах за зданием главного корпуса, по улице Просвещения № 3, сооружён спортивный комплекс, состоящий из стадиона и трёхэтажного корпуса со спортивными залами и плавательным бассейном (архитекторы Гусев Н. А., Каток Л. Б., Либерберг М. Р.).
В 1966 году начал функционировать актовый зал.

23 марта 1976 года Указом Президиума Верховного совета СССР Киевский инженерно-строительный институт был награждён орденом Трудового Красного Знамени за достигнутые успехи в подготовке специалистов для народного хозяйства и выполнении научных исследований в девятой пятилетке. В связи с этим в холле главного корпуса была установлена гранитная плита. 31 марта 1976 года был издан указ, в соответствии с которым институт стал называться «Киевский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт».

В 1978 году со стороны улицы Просвещения к главному корпусу был пристроен четырёхэтажный корпус с аудиториями и кабинетами, соединённый позднее со зданием информационно-вычислительного центра и девятиэтажным лабораторным корпусом.

В 1982 году со стороны улицы Ивана Клименко № 2 было построено здание для архитектурного факультета (архитекторы Филенко Л. И., Гершензон М. Ш., Коробка В. Л.), площадью  м². Силами самих студентов в течение 1982—1983 годов завершались строительно-отделочные работы архитектурного корпуса.

В 1985 году перед главным корпусом института по собственному проекту и собственными силами был сооружён монумент Победы, посвящённый сотрудникам института, павшим в Великой Отечественной войне.

В 1986 году, с июня по август месяц студенты института привлекались к проектированию и строительству посёлка в районе села Здвижевка для семей, эвакуированных из Чернобыльской зоны. Сводный стройотряд КИСИ трудился под лозунгом: «Сами проектируем — сами строим!»

С осени 1989 года студенты проводили акцию «Бойкот Военной кафедры», расположенной по улице Ивана Клименко № 6/4, проходившую во многих ВУЗах СССР. Почти все требования бойкотирующих были выполнены.

В 1990 году, со 2 по 17 октября студенты принимали активное участие во всеукраинской забастовке «Революция на граните» на площади Октябрьской революции г. Киева.

В августе 1993 года институт был переименован в Украинский государственный университет строительства и архитектуры (УГУСА, ). Спустя две недели, к началу учебного года — в Киевский государственный технический университет строительства и архитектуры (КГТУСА, ).

26 февраля 1999 года Указом президента Украины Л. Кучмы университету был предоставлен статус национального с переименованием в Киевский национальный университет строительства и архитектуры (КНУСА, ).

В 2011 году за счёт строительства на территории института 16-го жилого здания по ул. Просвещения № 3А, был отремонтирован стадион с трибунами.

Из стен университета вышли два Героя Советского Союза, 1 Герой Социалистического Труда, более 70 лауреатов Ленинской и Государственной премий СССР, Государственной премии УССР, премии им. Т. Шевченко, заслуженных деятелей науки, лауреатов международной премии имени Гулака-Артемовского, семь мастеров спорта международного класса, тридцать шесть мастеров спорта, свыше пятисот кандидатов в мастера спорта.

За годы своего существования университет подготовил свыше сорока тысяч инженеров и архитекторов, в том числе около полутора тысяч специалистов для семидесяти стран мира.

В 2015 году со стороны Преображенской улицы (бывшей улицы Ивана Клименко) открыт памятник «Герою Небесной Сотни» — Александру Плеханову, выпускнику архитектурного факультета КНУСА, погибшему на 18 февраля 2014 года во время вооружённого противостояния на Майдане Независимости.

Корпусы 
 Главный корпус
 Левое крыло
 Правое крыло
 Пристройка
 Лабораторный корпус
 Корпус архитектурного факультета
 Спортивный корпус
 Библиотека
 Корпус военной кафедры
 Геодезический корпус

Факультеты и специальности 
Строительный факультет:
 Промышленное и гражданское строительство
 Градостроительство и городское хозяйство
 Автомобильные дороги и аэродромы
 Менеджмент организаций
 Экономика предприятия
 Учёт и аудит

Архитектурный факультет:
 Архитектура зданий и сооружений
 Градостроительство
 Дизайн (архитектурной среды)
 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство

Строительно-технологический факультет:
 Технология строительных конструкций, изделий и материалов
 Товароведение и коммерческая деятельность

Факультет автоматизации и информационных технологий:
 Компьютерные науки
 Компьютерная инженерия
 Инженерная механика
 Машинное строительство
 Прикладная механика (инженерная логистика)
 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии
 Безопасность информационных и коммуникационных систем
 Электромеханика
 Профессиональное обучение. Производство, эксплуатация и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных, мелиоративных машин и оборудования
 Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении

Факультет геоинформационных систем и технологий управления территориями:
 Геоинформационные системы и технологии
 Оценка земли и недвижимости
 Землеустройство и кадастр
 Космический мониторинг Земли
 Геодезия
 Туризм

Санитарно-технический факультет (факультет инженерных систем и экологии с 1.09.2014):
 Теплогазоснабжение и вентиляция
 Водоснабжение и водоотведение
 Экология и охрана окружающей среды
 Теплоэнергетика
 Гидротехническое строительство

Ректоры 
 Е. Г. Яковлев (директор) (1930—1935)
 Н. В. Лазуков (директор) (1937—1938)
 В. Е. Шишкин (директор) (1938)
 Лысюк (директор) (? — 1944)
 Фёдор Иванович Фурсов (директор) (1944—1948)
 Николай Дмитриевич Плехов (директор) (1948—1955)
 А. Л. Калищук (первый ректор) (1955—1961)
 Юрий Александрович Ветров (1961—1983)
 Анатолий Михайлович Тугай (1984 — июнь 2012)
 Виктор Андреевич Баженов (исполняющий обязанности ректора) (июнь—сентябрь 2012)
 Пётр Мусиевич Куликов (2012 — настоящее время).

Награды и репутация 
 В отрасли строительства и архитектуры — 1-е место по Украине.
 Рейтинг вузов Украины «Компас» 2011 — 4-е место (из-за разделения мест — 4-6).
 Рейтинг вузов Украины «Компас» 2012 — 5-е место (из-за разделения мест — 6).
 Рейтинг вузов Украины «Компас» 2013 — 5-е место (из-за разделения мест — 7-8).
 Рейтинг университетов «ТОП-200 Украина» 2014 года — 44-е место.
 Рейтинг университетов «ТОП-200 Украина» 2015 года — 52-е место.
 Рейтинг университетов «ТОП-200 Украина» 2016 года — 46-е место.
 Рейтинг университетов «ТОП-200 Украина» 2017 года — 43-е место.
 Рейтинг университетов «ТОП-200 Украина» 2018 года — 41-е место.
 Рейтинг университетов «ТОП-200 Украина» 2019 года — 43-е место.
 Рейтинг университетов «ТОП-200 Украина» 2020 года — 54-е место.
 Рейтинг университетов «ТОП-200 Украина» 2021 года — 46-е место.

Литература 
 Шулькевич М. М., Дмитренко Т. Д. Киев: архитектурно-исторический очерк. — 6-е изд., переработанное и дополненное. — К.: Будівельник, 1982, стр. 215—217.
 Энциклопедический справочник «Киев» (на русском языке), изд. 3-е под редакцией Кудрицкого А. В. — Киев: Главная редакция Украинской советской энциклопедии, 1986.

Примечания